Sinaiticus bezeichnet folgende Handschriften, die im Katharinenkloster auf dem Berg Sinai gefunden wurden:
 
 Codex Sinaiticus, ein Bibel-Manuskript in altgriechischer Sprache
 eine altsyrische Übersetzung des Neuen Testaments, siehe Altsyrische NT-Übersetzungen